Das Viking International Eastbourne 2021 war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 26. Juni 2021 in Eastbourne stattfand. In derselben Woche wurden in Santa Ponça die Mallorca Championships gespielt, die genau wie das Viking International Eastbourne zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 547.265 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 609.065 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen fünf Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 119 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Eastbourne